Ludwik Wittelsbach zwany Czarnym (ur. 1424 - zm. 19 lipca 1489) – palatyn i książę Palatynatu–Zweibrücken. 

Syn księcia Stefana i Anny Veldenz. Jej dziadkami byli: król Niemiec Ruprecht i Elżbieta Hohenzollern oraz hrabia Veldenz Fryderyk i Małgorzata Nassau-Saarbrücken.

Jego ojciec przekazał mu władzę w 1453 roku i przeniósł się na emeryturę do Meisenheim. Ze względu na jego ciemne włosy i skórę, nazywany był czarnym.

Jego żoną była Joanna Croy (ok. 1435 - 1504). Para miała dwanaścioro dzieci:
 Małgorzatę (1456-1527)
 Kacpra (1458-1527) - hrabiego palatyna i księcia Palatynatu-Zweibrücken 
 Joannę (1459-1520) - zakonnicę w klasztorze cystersów w Marienberg koło Boppard
 Annę (1461-1520)
 Aleksandra(1462-1514) - hrabiego palatyna i księcia Palatynatu-Zweibrücken
 Dawida (1463-1478)
 Albrechta (1464-1513) - kanonika w Strasburgu 
 Katarzynę (1465-1542)
 Filipa (1467-1489) - burmistrza Kolonii 
 Jana (1468-1513) - kanonika w Strasburgu i Kolonii 
 Elżbietę (1469-1500)
 Samsona (1474-1480)

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1424
Zmarli w 1489
Władcy Palatynatu